Дэниэл Алан Мейс (; род. , Эппинг, Эссекс, Англия, Великобритания), более известный как Дэниэл Мейс () — английский актер.

Биография

Начальный этап 
Дэниэл Алан Мэйс родился в коммуне Эппинг (графства Эссекс). Мейс рос в семье Бакхерст Хилл с тремя братьями, мать — кассир в банке, а отец электрик . Учился в Итальянской Академии театрального искусства перед тем, как поступить в Королевскую академию драматического искусства.

Карьера 
После того как Дэниэл закончил Королевскую академию драматического искусства в 2000 году, он снялся в фильме Юсаф Али Кхана «Толстая кожа» в 2001-м, а также сыграл пилота в высокобюджетном фильме Майкла Бэя «Перл Харбор». Попутно снимаясь в сериалах, Дэниэл сыграл роль головореза Джейсона в фильме режиссёра Майка Ли «Всё или ничего», вышедшем на экраны в 2002 году. Следующий фильм Майка Ли «Вера Дрейк» тоже не обошелся без участия Дэниэля, в котором он сыграл роль портного Сида — сына главной героини.

Одна из лучших ранних ролей Мэйса была сыграна в фильме режиссёра Антонии Бёрд «Реабилитация», в этом фильме Дэниэл сыграл молодого наркомана, которого выпустили из тюрьмы и отправили в реабилитационный центр. За эту роль в 2003 году Дэниэл выиграл номинацию «Лучшая мужская роль» на телевизионном фестивале Palmare-Reims.

В дополнение к его работе на телевидении и в кино, Мейс снялся в шести театральных постановках в лондонском театре Ройал-Корт.

В 2009 году Мэйс получил номинацию «Лучший актер второго плана» на ежегодной британской кинопремии за роль в фильме Ловкач режиссёра Эрена Криви, в котором он сыграл молодого наркоторговца.

Личная жизнь 
Мейс живет в тихом пригороде Крауч Энд в Северном Лондоне. Болеет за футбольный клуб Лейтон Ориент
.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки